De Houtman kan verwijzen naar twee Nederlandse broers die beiden zeevaarder waren:
 Cornelis de Houtman (1565-1599), ontdekkingsreiziger en een van de eerste Nederlandse Indiëvaarders
 Frederik de Houtman (1571-1627), handelaar en Indiëvaarder